Давыдов Иван Евгеньевич (а — 5 июня 1963) — участник Великой Отечественной войны, командир 955-го стрелкового полка 309-й Пирятинской стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта, майор. Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Родился а в селе Лукашевка (ныне — Красноградского района Харьковской области Украины) в семье крестьянина. Украинец.

Окончил 6 классов. Трудиться начал с июля 1914 года сначала пастухом, потом чернорабочим. С августа 1918 года по июль 1922 года — жил с родителями, а после их смерти — со старшим братом. (По другим данным — отец и мать умерли в 1919 году после пыток карательными отрядами войск генерала Деникина за то, что отец был председателем комитета бедноты, а два старших брата и сестра воевали в рядах Красной Армии).

С июля 1922 года по декабрь 1923 года работал чернорабочим по ремонту железной дороги на станции Полтава-Южная. С декабря 1923 по январь 1925 работал в городе Красноград Харьковской области грузчиком на мельнице. С января 1925 года по октябрь 1928 года жил и работал в своём хозяйстве в селе Ново-Григорьевка Лукашевского сельского совета Зачепиловского района Харьковской области. Член ВЛКСМ с 1922 по 1932 годы.

В Красной Армии — с 1928 года. Был курсантом полковой школы, затем — зачислен в 74-й стрелковый полк 25-й Чапаевской стрелковой дивизии (Полтава), где прослужил до 1939 года. Член КПСС (партийный билет № 05539821) с февраля 1938 года.

С ноября 1935 по май 1936 — слушатель Военно-хозяйственных курсов военной академии имени Молотова (Харьков). В мае 1936 года был назначен командиром роты тяжёлого оружия 74-го стрелкового полка 25-й стрелковой дивизии. В августе 1937 года Давыдов становится слушателем Высших курсов штабных командиров и курсов командиров полков «Выстрел» академии имени Фрунзе (Москва), где учился до июня 1939 года. С июня 1939 года — возглавил разведывательный батальон 791-го стрелкового полка 135-й стрелковой дивизии (город Острог Ровенской области). Участвовал в освободительных походах советских войск в Западную Украину 1939 года и в Бессарабию 1940 года.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года, сражался на Юго-Западном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. За годы войны был трижды ранен.

В ноябре 1942 года Давыдову было поручено возглавить 955-й стрелковый полк 309-й стрелковой дивизии (Воронежский фронт). В качестве командира этого полка майор Иван Давыдов в ночь на 24 сентября 1943 года с передовым батальоном под сильным огнём противника форсировал Днепр в районе села Монастырёк (ныне в черте посёлка городского типа Ржищев Киевской области Украины), овладел плацдармом и обеспечил переправу главных сил. Только за период с 25 сентября по 3 октября 1943 года полк Давыдова отразил 47 контратак противника.

В должности командира 955-го стрелкового полка Давыдов пробыл до декабря 1943 года, после чего стал заместителем командира 309-й (на тот уже момент Пирятинской) стрелковой дивизии. В январе 1944 года он получил ранение и был отправлен на излечение в Московский военный госпиталь № 5004. С сентября 1944 года вновь возглавил полк — 981-й стрелковый полк 253-й стрелковой дивизии (1-й Украинский фронт). В феврале 1945 года он вновь был ранен и эвакуирован в Львовский военный госпиталь № 47617. В марте 1945 года стал заместителем командира 314-й стрелковой дивизии (1-й Украинский фронт).

После войны И. Е. Давыдов получил отпуск по ранению и болезни. В июле 1945 года он начал преподавательскую деятельность на курсах Местных органов военного управления (Новосибирск), где вёл занятия по тактике. В декабре 1945 года становится старшим преподавателем по тактике, а в марте 1946 года — заместителем начальника курсов МОВУ по строевой части (город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области). С мая по сентябрь 1946 года возглавлял тактический цикл на тех же курсах.

С декабря 1948 года по август 1951 года работал председателем колхоза «Красная Заря», затем на той же должности в колхозе «Большевик» (село Солдатское Ракитянского района Курской области, а ныне Белгородской области).

Умер 5 июня 1963 года, похоронен на мемориале «Братская могила» в городе Красноград Харьковской области Украины.

Семья 
 Жена — Давыдова Наталья Григорьевна (род. 1922).
 Дети — сын Иван (род. 1927), дочь Евгения (род. 1946), сын Виталий (род. 1947).

Награды 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, майору Давыдову Ивану Евгеньевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3181).
 Награждён также двумя орденами Красного Знамени (июль, август 1943 года), орденом Красной Звезды (ноябрь 1944 года), а также медалями.

Примечания

Ссылки 

 Давыдов Иван Евгеньевич.
 Фотографии И. Е. Давыдова.
 Книга Памяти Украины — Давыдов Иван Евгеньевич.
 Слава Сталинграда и Курска. Битва за Днепр.

Командиры полков в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Председатели колхозов
Персоналии:Ракитянский район
Похороненные в Краснограде